Лос Орконес има више значења:

 Лос Орконес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Орконес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Орконес (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Орконес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Орконес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орконес (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орконес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Орконес (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Орконес (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Орконес (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Орконес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орконес (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орконес (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орконес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орконес (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орконес (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орконес (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орконес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орконес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орконес (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орконес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орконес (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Орконес (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Орконес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Орконес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Орконес (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Орконес (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Орконес (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Орконес (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Орконес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Орконес (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Орконес, Валден Дос (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Орконес (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Орконес (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Орконес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Орконес (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Орконес (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику